Палисејд има више значења:
 Палисејд (Колорадо), је град у америчкој савезној држави Колорадо
 Палисејд (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Палисејд (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска